Capitulum (lat. Köpfchen) kann je nach Zusammenhang verschiedene Bedeutungen haben:

In der Botanik eine Blütenstandsform, das Köpfchen
In der Anatomie Capitulum humeri, einen Teil des Oberarmknochens
In der Zoologie eine Alternativbezeichnung für das Gnathosoma, den Mundbereich bei Milben
In der Zoologie auch eine auf dem Eideckel der Gespenstschrecken befindliche Struktur
Als Bezeichnung für ein geistliches Gremium, etwa Domkapitel
Als lateinische Bezeichnung für Kapitel